Церква святої Параскеви П'ятниці — парафія і храм греко-католицької громади Озернянського деканату Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви в селі Кабарівці Тернопільського району Тернопільської області.

Історія церкви 
Самосгійною в лоні Української Греко-Каго-лицької Церкви, парафія стала у 1836 році, коли було збудовано парафіяльний храм. Жертводавець — Анна Кінсберг, власниця фабрики воскових свічок.

У 1946—1960 роках і у 1970—1991 роках храм належав до РПЦ, а парафія — у 1946—1991 роках. З 1960 до 1970 роках храм не діяв, тут лише освячували паски на Великдень.

До УГКЦ парафія і храм повернулися у 1991 році.

Парафію візитували: у серпні 1994 року — єпископ Михаїл Колтун, у квітні 2004 року — єпископ Михаїл Сабрига, у травні 2008 року — єпископ Василій Семенюк.

На парафії діє братство Матері Божої Неустанної Помочі та спільнота «Матері в молитві».

На території парафії є хрести: місійний, зведений у 1994; на честь 400-ліття Берестейської унії; на честь 100-ліття Хрещення Руси-України.

Нерухомого майна парафія не має, проборство — на балансі сільської ради.

Парохи 
 о. Іван Ружицький (до березня 1946),
 о. Юрій Ковалик (з грудня 1991).

Джерела 
 

Церкви Тернопільського району
Кабарівці
Церкви Святої Параскеви П'ятниці
Культові споруди, побудовані 1836
засновані в Україні 1836